Манділіон (від , «вовняний плащ»):
 Образ  Спаса Нерукотворного
 Манділіон (одяг) - елемент  англійської одягу XVI  століття.